Михаил Филимонов:
 Филимонов, Михаил Васильевич (1922—2009) — старший сержант, Герой Советского Союза.
 Филимонов, Михаил Петрович (1910—1958) — полковник госбезопасности, начальник 4-го спецотдела НКВД СССР.